

Patronymes 
 Daniel Auster (1893-1962), homme politique israélien.
 Paul Auster (né en 1947), écrivain américain.
 Sophie Auster (née en 1987), chanteuse américaine, fille de Paul Auster.

Divers 
 Auster Aircraft Ltd, une entreprise de construction aéronautique britannique aujourd'hui disparue.
 Auster, dieu des vents du sud dans la mythologie romaine, est l'équivalent latin du Notos grec, vent du sud chaud, épais et humide annonciateur d'orage.
 Auster, un genre de diptères.
 Auster, vent du sud de la France, chaud, épais et humide annonciateur d'orage.